Bischofsheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bischoffsheim, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Bischofsheim an der Rhön, stad i Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Bischofsheim, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,